Gareth – nome proprio di persona inglese e gallese maschile
Sir Gareth – Cavaliere della Tavola Rotonda del ciclo arturiano
Benedetto Gareth detto Chariteo – poeta catalano
Classe Gareth – classe di astronavi dell'universo di Star Trek